Pastoria ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pastoria (Arkansas), Ortschaft im Jefferson County
 Pastoria (Virginia), Ortschaft im Accomack County

Pastoría ist der Name mehrerer Orte in Mexiko:

 Pastoría (Apulco), Bundesstaat Zacatecas
 Pastoría (México), Bundesstaat México
 Pastoría (Ojocaliente), Bundesstaat Zacatecas
 Pastoría (Veracruz), Bundesstaat Veracruz